Vlag van Sluis (gemeente), de vlag van de heropgerichte Zeeuwse gemeente Sluis (sinds 2003)
Vlag van Sluis (voormalige gemeente), de vlag van de oude gemeente Sluis (tot 1995 zelfstandig)